Дежерин, Жюль (Jules Dejerine; 1849—1917) — французский невролог.
 Дежерин-Клюмпке, Августа (1859—1927) — французский врач-невролог американского происхождения, супруга Жюля Дежерина.
 Паралич Дежерин-Клюмпке — разновидность частичного паралича нижних ветвей плечевого сплетения; по имени Августы Дежерин-Клюмпке.